Nazwa zwyczajowa odnosząca się do różnych rodzajów i gatunków z rodziny araliowatych:
 Oplopanax, w tym kolcosił straszliwy
 Kalopanax z gatunkiem kolcosił drzewiasty
 Eleutherococcus